Элиас Камсек Чин (; род. 10 октября 1949; Пелелиу, Палау) — политический, государственный и общественный деятель Республики Палау, вице-президент Палау с 1 января 2005 по 15 января 2009 года, президент Сената Палау с 16 января 2013 по 19 января 2017 года.

Биография 
Внук шахтёра-китайца. Мать-японка. Учился в школе в Гонолулу (Гавайи). Образование получил в Гавайском университете, где получил степень бакалавра гуманитарных наук. Обучался также в Институте электроники на Гавайях, получил также степень бакалавра в области электроники.

С 1975 года офицером служил в танковом корпусе армии США. Позже был переведен в авиацию. Более 20 лет служил лётчиком ВВС США. Окончил воздушно-десантную школу армии США, школу рейнджеров армии США, офицерскую школу США и компьютерную школу армии США. Провёл в воздухе три тысячи часов. Участвовал в боях и был награждён многочисленными медалями.

В 1997 году подполковник Чин вышел в отставку из армии США.

Был назначен министром юстиции (1997—2000). Камсек Чин стал членом Парламента Палау. В ноябре 2000 года избран сенатором в Национального конгресса.

2 ноября 2004 года избран вице-президентом Насау при президенте Кунио Накамура, победив на выборах Сандру Пьерантоцци.

Президент Томас Ременгесау (младший) назначил его вновь министром юстиции.

На Всеобщих выборах в Палау 2008 года Чин баллотировался на пост президента, но потерпел поражение во втором туре, набрав 49 процентов голосов. Президентом Насау был избран Джонсон Торибионг.

Награды 
 Орден «Легион почёта»
 Медаль «За похвальную службу» (Вооружённые силы США)
 Похвальная медаль (США)
 Медаль «За службу национальной обороне» (США)
 Лента армейской службы за рубежом
 Значок парашютиста
 Нашивка «Рейнджера»
 Army Master Aviator Badge

Ссылки 
 Camsek Elias Chin
 Camsek Elias Chin

Вице-президенты Палау
Кандидаты в президенты
Министры Палау
Сенаторы Палау
Депутаты Насау
Военные лётчики США
Подполковники (США)
Выпускники Гавайского университета